Cha Cha Cha puede estar haciendo referencia a:

 Chachachá, ritmo cubano;
 Chachachá (baile)
 Cha cha cha (serie de televisión) (1993, 1995-1997), serie de televisión argentina de humor surrealista y absurdo
 Cha-cha-chá, película española dirigida por Antonio del Real.

 Jackson Martínez, futbolista Colombiano